Een gemeente in Haïti, zie Anse-d'Hainault (gemeente)
 Een arrondissement in Haïti, zie Anse-d'Hainault (arrondissement)